Příjmení Labaj nosí více významných osobností:

 Jozef Labaj (1949–1999) – slovenský profesor ekonomie
 Ľudovít Labaj (1886–1937) – československý politik, meziválečný ministr, poslanec a senátor HSĽS
 Radana Labajová (* 1980) – česká zpěvačka